DFFB steht für:
 Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, deutsche Filmhochschule
 Deutscher Federfußballbund, Dachverband des Federfußballsports in Deutschland

Abkürzung